Контактные языки на английской основе — пиджины и креольские языки, сложившиеся на основе английского языка (в качестве суперстрата) и разнообразных местных языков (в качестве субстрата) иногда с влиянием других европейских языков (в качестве адстрата). Большинство английских пиджинов возникло в британских колониях в течение XVII—XVIII веков. Креольские языки возникали на их основе позднее, в течение XIX—XX веков.

Список 
Названия пиджинов выделены курсивом.

 
 западнокарибский креольский язык/кластер (Southwestern Caribbean Creole English, Western Caribbean)
 белизское наречие (Belize Kriol English) — Белиз
 москитовобережное (никарагуанское) наречие (Miskito Coastal Creole, Nicaragua Creole English) — Никарагуа
 диалект острова Рама-Кей (Rama Cay Creole) — остров Рама-Кей (Никарагуа)
 райсальско-креольское наречие (San Andrés-Providencia Creole, Islander Creole English) — острова Сан-Андрес и Провиденсия (Колумбия) напротив Никарагуа
 кайманское наречие (Cayman Creole) — острова Кайман
 ямайское наречие (Jamaican Creole English) — Ямайка
 лимонский диалект (Limónese Creole) — район города Лимон (Коста-Рика)
 панамский диалект (Panamanian Creole English) — Панама
 диалект Бокас-дель-Торо (Bocas del Toro Creole)
 колонский диалект (Colón Creole)
 диалект Рио-Абахо (Rio Abajo Creole)
 северо-восточнокарибская группа (Eastern Caribbean)
 севернокарибский креольский язык/кластер
 афро-семинольское наречие (Afro-Seminole Creole) — Флорида (США)
 багамское наречие (Bahamas Creole English) — Багамы
 тёркское наречие (Turks and Caicos Islands Creole English) — Тёркс и Кайкос
 галла (Gullah language, Sea Island Creole English) — прибрежные районы северной Флориды, Джорджии, Южной Каролины (США)
 восточнокарибский креольский язык/кластер (Leeward Caribbean Creole English, Southern Eastern Caribbean Creole English)
 северно-мало-антильское наречие:
 ангильский диалект (Anguillan Creole) — Ангилья
 антигуанский диалект (Antiguan Creole) — Антигуа и Барбуда
 монтсерратский диалект (Montserrat Creole) — Монтсеррат
 сент-китсский диалект (Saint Kitts Creole) — Сент-Китс и Невис
 сен-мартенский диалект (Saint Martin Creole) — Нидерландские Антилы
 доминикский диалект (Kokoy Creole English) — Доминика
 виргинский диалект (Virgin Islands Creole English) — Виргинские острова
 южно-мало-антильское наречие
 барбадосский диалект (баджан, Bajan) — Барбадос
 гренадский диалект (Grenadian Creole English (Grenada)
 сент-винсентский диалект (Vincentian Creole English) — Сент-Винсент и Гренадины
 тобагский диалект (Tobagonian Creole English) — Тобаго
 тринидадский диалект (Trinidadian Creole English) — Тринидад
 гайанское наречие (Guyanese Creole English) — Гайана
 Западноафриканская группа (крио) (4)
 западноафриканский пиджин (West African Pidgin English, Guinea Coast Creole English)
 крио (Krio) (Sierra Leone),
 диалект аку (Aku) — Гамбия
 диалект Фернандо-По (фернандино; Fernando Po Creole English, Fernandino, Fernando Po Krio, Criollo) — Экваториальная Гвинея
 нигерийско-креольский язык (Nigerian Pidgin) (Nigeria)
 камерунско-креольский язык (Cameroonian Pidgin English, Kamtok, Cameroonian Creole, Cameroon Pidgin) (Cameroon)
 либерийский пиджин-инглиш →
 либерийско-креольский язык (американо-либерийский, либерийский крейол) (Liberian Kreyol language) — американо-либерийцы (Либерия, взаимовлияние с либерийским вариантом английского языка (Liberian English)
 диалект кру (Kru Pidgin English)
 внутренне-либерийский диалект (Liberian Interior Pidgin English) — пиджин, используемый остальным населением Либерии в качестве второго языка
 фульский пиджин-инглиш (Fulani Pidgin English)
 ганский пиджин-инглиш (Ghanaian Pidgin English) — Гана
 тоголезский пиджин-инглиш (Togolese Pidgin English)
 Суринамская группа (Suriname) (3)
 ндюка (Ndyuka) — Суринам
 собственно ндюка: аукан (Aukan), алуку и парамаккан (Paramaccan)
 квинти (Kwinti)
 сранан-тонго (Sranan Tongo, Sranan) — Суринам
 
 сарамаккан (Saramaccan, Saamáka) — Суринам
  (Pacific) (7)
 китайский пиджин-инглиш (Chinese Pidgin English) → Nauruan Pidgin English (Nauru)
 бичламар †
 квинслендский пиджин (Queensland Kanaka English) †
 самоанский плантационный пиджин (Samoan Plantation Pidgin) †
 микронезийский пиджин (Micronesian Pidgin English) †
 пиджин островов Луайоте (Loyalty Islands Pidgin English)
 новокаледонский пиджин (New Caledonian Pidgin English) †
 бислама (Bislama) — Вануату
 пиджин Соломоновых островов (нео-соломоник; Pijin, Solomons Pidgin, Neo-Solomonic, Kanaka)
 ток-писин (Tok Pisin) — Папуа — Новая Гвинея
 кейп-йоркский пиджин (Cape York Pidgin English) → креол Торресова пролива (Torres Strait Creole (Australia)) — Австралия
 пиджин Северной Территории (Northern Territory Pidgin English) → австралийский криол (Kriol) — Австралия
 гавайский пиджин-инглиш (Hawaiian Pidgin English) → гавайский креольский язык (Hawai’i Creole English) — Гавайи
 нгатикский мужской креол (Ngatik Men’s Creole) — остров Нгатик (Микронезия)
 маорийский пиджин-инглиш (Maori Pidgin English) †
 питкэрнско-норфолкский (креольский) язык (Pitcairn-Norfolk) — острова Питкэрн и Норфолк
 питкэрнский диалект
 норфолкский диалект
 
 японский бамбуковый пиджин (Japanese Bamboo English)
 японский пиджин-инглиш (Japanese Pidgin English) † — XIX век
 корейский бамбуковый пиджин (Korean Bamboo English)
 тайваньский пиджин-инглиш (Taiwan Pidgin English)
 таиландский пиджин-инглиш (Thai Pidgin English)
 вьетнамский пиджин-инглиш (Vietnamese Pidgin English)
 брумский пиджин-инглиш (Broome Pidgin English, Broome Pearling Lugger Pidgin) — Австралия
 чукотский пиджин-инглиш (Chukotka Pidgin English)
 мадрасский пиджин-инглиш (Madras Pidgin English)
 пиджин-инглиш Порт-Огасты (Port Augusta Pidgin English) — Австралия
 пиджин-инглиш Порт-Джексона (Port Jackson Pidgin English) — Австралия
 индейский пиджин-инглиш (American Indian Pidgin English)
 ньюфаундлендский пиджин-инглиш (Newfoundland Pidgin English)

Контактные языки